Еліз Рюд (* 1984) — шведська співачка, танцівниця і композитор.
 Франсуа Рюд (1784—1855) — французький скульптор першої половини XIX століття.